Sobieski réfère notamment à :

Un patronyme 
 La maison Sobieski est une famille de la noblesse polonaise qui accéda au trône de Pologne :
 
 , voïvode, fils du précédent.
 , fils de Jakub.
 Jean III Sobieski (1629-1696), fils de Jakub et frère du précédent, roi de l'Union de Pologne-Lituanie.
 Jacques Louis Henri Sobieski (1667-1737), fils de Jean III Sobieski
 Thérèse-Cunégonde Sobieska (1676-1730), fille de Jean III Sobieski, épouse de Maximilien-Emmanuel de Bavière
 Alexandre Sobieski (1677-1714), fils de Jean III Sobieski
 Constantin Sobieski (1680–1726), fils de Jean III Sobieski
 Katarzyna Sobieska (1643-1694), fille de Jakub et sœur de Marek et Jean III Sobieski.
 John Sobieski Stuart (vers 1795-1872), un Anglais dont le vrai nom était John Carter Allen ; lui et son fère Charles Manning Allen prétendaient descendre de la dynastie écossaise des Stuart et du roi Jean III Sobieski
 Autres personnalités :
 Jean Sobieski (né en 1937), acteur et artiste peintre
 Leelee Sobieski (née en 1983), actrice et fille du précédent.

Toponymie 
 en Pologne :
 Sobieski, village de la voïvodie de Mazovie
 Sobieski, village de la voïvodie de Podlachie
 aux États-Unis :
 Sobieski, ville du Minnesota
 Sobieski, census-designated place du Wisconsin
 Sobieski Corners, unincorporated community du Wisconsin

Une constellation 
 L'Écu de Sobieski

Un pont 
 Le pont Sobieski à Bruxelles

Autres 
 Sobieski est une marque commerciale de vodka distribuée par Marie Brizard Wine & Spirits

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme